Айман Сабауи Ибрагим ат-Тикрити (; род. ) — племянник Саддама Хусейна и сын Сабауи Ибрагима. Айман Сабауи работал личным советником Саддама.

Айман Сабауи был арестован в 2005 году в Тикрите — родном городе Саддама Хусейна. Трибунал обвинил Аймана в финансовой поддержке суннитских экстремистов и изготовлении бомб, и приговорил племянника Хусейна к пожизненному заключению. Представители иракской полиции считают, что один из охранников тюрьмы помог бежать племяннику бывшего диктатора. 10 декабря 2006 года Айман сбежал из иракской тюрьмы, расположенной на севере страны.

Примечания 

Семья Саддама Хусейна
Совершившие побег из мест заключения